Mountain Village puede hacer referencia a dos localidades de Estados Unidos:

 Mountain Village, una ciudad en el estado de Alaska.
 Mountain Village, un pueblo en el estado de Colorado.